Le mot interpolation est employé dans plusieurs domaines :

 en philologie, une interpolation est un extrait de texte introduit dans une œuvre à laquelle il n'appartient pas ;
 en mathématiques:
 une interpolation est une opération mathématique permettant de construire une courbe à partir des données d'un nombre fini de points, ou une fonction à partir de  données d'un nombre fini de valeurs ;
 ce terme désigne aussi parfois une méthode pour construire un nouvel espace de Banach à partir de deux espaces donnés. On parle alors d'espace d'interpolation.
 en algorithmique, la recherche par interpolation est un algorithme de recherche ;
en imagerie numérique l'interpolation consiste à redimensionner l'image en diminuant ou en augmentant la matrice de l'image initiale, et donc le nombre de pixels.
 en musique, une interpolation permet d'obtenir une valeur de note ou de rythme située entre deux valeurs connues
 technique des films d'animation ou Tweening
 en méthodologie, l'interpolation est le rapprochement d'une situation avec des situations-type, modèles
voir les articles Induction et Méthodes d'enseignement par interpolation et par extrapolation ;
 Dans les langages informatiques, une interpolation permet l'évaluation de variables ou d'expressions à l'intérieur d'une chaîne de caractères littérale. Elle est signifiée par des conventions lexicales (sigils) ou syntaxiques. Perl 6 est particulièrement riche en conventions d'interpolation.

Voir aussi